Jonas Wahlström kan syfta på:

 en svensk författare (1814–1885), se Jonas Wahlström (författare)
 en svensk djurexpert född 1952, se Jonas Wahlström
 en svensk finansman född 1958, se Jonas Wahlström (finansman)
 en svensk skådespelare född 1989, se Jonas C. Wahlström.